Ile Ape steht für:

 Ile Ape, eine Sprache auf der Insel Lembata, Indonesien
 Ile Ape (Distrikt), einen Distrikt auf Lembata
 Ile Ape Timur, einen Distrikt auf Lembata, siehe Ost-Ile Apa
 Gunung Ile Ape, einen Vulkan auf Lembata, siehe Lewotolo